(368) Хайдея () — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу D. Он был открыт 19 мая 1893 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 40 до 100 км